Пе́шка:

Топоним 
 Пешка — река в России.

Фамилия 
 Пешка, Юзеф (1767—1831) — польский художник.

Иное 
 Пешка — слабейшая фигура в играх шахматного типа:
 пешка — фигура в шахматах.
 пешка — фигура в сёги.
 пешка — фигура в сянци.
 и так далее.
 Пешка — жаргонное название советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 времён Второй мировой войны.
 Пешка — фильм (США, 2013).
 Пешки — глаза с мидриазом в сленге.
 Пешка — «пеший» рынок в Саратове.

См. также 
 Чёрная Пешка — научно-фантастическая повесть А. Н. Лукьянова.
 Пешки